GvW Graf von Westphalen ist eine international tätige mittelständische deutsche Anwaltskanzlei. Zum Mandantenstamm zählen mittelständische und große Unternehmen sowie die Öffentliche Hand.

Kanzleigeschichte 
Im Jahr 1992 schlossen sich das von Friedrich Graf von Westphalen im Jahr 1973 gegründete Kölner Büro und das von Fritz Modest im Jahr 1948 gegründete Hamburger Büro zur Kanzlei Graf von Westphalen & Modest zusammen. 2002 kam es zu einer weiteren Fusion mit der Freiburger Kanzlei Bappert, Witz & Selbherr zur Sozietät Graf von Westphalen Bappert & Modest.

Im Jahr 2010 spalteten sich das Kölner und das Freiburger Büro der mittlerweile als Graf von Westphalen firmierenden Sozietät als selbstständige Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen ab.

Seit 2018 firmiert die Kanzlei als GvW Graf von Westphalen. Die Kanzlei beschäftigt über 200  Anwälte an den nationalen Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, sowie international in Brüssel, Istanbul und Shanghai. Jüngster Standort ist das Büro in Stuttgart, das im Oktober 2020 eröffnet wurde.

Weblinks 
 GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft (www.gvw.com)
 GvW Graf von Westphalen Insolvenzverwaltung und Sanierung (www.gvw-is.com)

Einzelnachweise 

Anwaltskanzlei
Dienstleistungsunternehmen (Hamburg)
Wirtschaftsrecht (Deutschland)
Gegründet 1992